

Toponyme 
 Sasa, village macédodien, dans la municipalité de Makedonska Kamenitsa.
 Sasa, kibboutz de Haute Galilée en Israël.
 Pauls de Sasa, village de la province de Huesca, en Espagne.

Autres 
 Sasa, genre de bambous ;
 SASA-1, Small Astronomical Satellite, autre nom du satellite Uhuru